Topshelf Open 2014 (kobiety)
 Topshelf Open 2014 (mężczyźni)